Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub FC Barcelona uit het seizoen 2008/09.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 2008-2009 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): UNICEF
Sportmerk: Nike

Wedstrijden
 Gespeelde wedstrijden: 
 Primera División: 38 
 Copa del Rey: 9 
 UEFA Champions League: 15  
 Gewonnen wedstrijden: 41
 Gelijkspeelde wedstrijden: 14
 Verloren wedstrijden: 7
 Doelpunten voor: 161
 Doelpunten tegen: 56

Transfers

Aangetrokken

Vertrokken

Afbeeldingen

FC Barcelona naar seizoen